Вое́нно-медици́нская акаде́мия (ВМА) может означать:
  (с 1949) — высшее учебное заведение (вуз) в Белграде (Сербия).
  (с 1960) — вуз в Софии (Болгария).
  (с 1898) — вуз в Анкаре (Турция), до 1941 г. — в районе Гюльхане Стамбула.
 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (с 1798) — вуз в Санкт-Петербурге.
 Куйбышевская военно-медицинская академия (с 1939 по 1942) — вуз в Куйбышеве (ныне Самара).
 Украинская военно-медицинская академия (с 1993) — вуз в Киеве.

См. также 
 Военно-медицинский университет — вуз федерального правительства США, расположенный в Бетесде (штат Мэриленд).
 Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова (ВМА)